Landau pode se referir a:
 Landau, cidade da Alemanha
 Landau, antigo veículo fabricado pela Ford
 Landau, um tipo de carruagem

Desambiguação